Cordyla, genre d'insectes diptères de la famille des Mycetophilidae.
 Cordyla, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.